PNPLA7 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 9-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 317 амінокислот, а молекулярна маса — 145 733.

Кодований геном білок за функціями належить до гідролаз, фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як метаболізм ліпідів, деградація ліпідів, альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у ядрі, мембрані, мітохондрії, ендоплазматичному ретикулумі, лізосомі, мікросомах.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 9

Некатегоризовані білки